Attersee (gemeente)
 Attersee (meer)